Teodor Cantacuzè (segle XII)
 Teodor Cantacuzè (segles XIV i XV)